Ромул — римське ім'я. Відомі носії:

 Ромул — (VIII століття до н. е.) легендарний засновник та перший цар Риму;
 Луцій Юлій Ромул — консул-суффект 152 року;
 Валерій Ромул — (близько 293–294 — 309 роки.) син римського узурпатора Максенция, консул 308 і 309 років;
 Ленат Ромул — презид Триполітанії (324/326)
 Флавій Ромул — консул 343 року;
 Ромул — військовий магістр узурпатора Магненція;
 Флавій Пісідіі Ромул — префект Рима (406?)
 Ромул (син Прокопія Антемах) — (V століття) член династії Львів, брат узурпатора Маркіяна;
 Ромул Август — останній (фактичний) імператор Західної Римської імперії (460-е або 470-е — після 511).

Інше 
 Ромул (байки) — умовна назва пізнього збірника латинських прозових байок.